Nieuwenhuis (Nederland), een voormalig gehucht bij Delfzijl
 Neuenhaus in Bentheim werd tot in de 19e eeuw ook Nienhuis of Nieuwenhuis genoemd
 Anton Willem Nieuwenhuis (1864-1953), Nederlandse arts en hoogleraar
 César Domela Nieuwenhuis (1900-1992), Nederlands kunstenaar
 Elisabeth Francisca Nieuwenhuis (1882-1971), Nederlandse schilderes
 Erik Nieuwenhuis (1964-), Nederlands schrijver
 Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846–1919), een Nederlands politicus, een van de oprichters van de socialistische beweging in Nederland
 Ferdinand Jacob Nieuwenhuis (1848-1919), Nederlands architect
 Frans Nieuwenhuis (1936-), Nederlands zanger
 Hans Nieuwenhuis (1944-2015), Nederlands jurist
 Hennie Nieuwenhuis (1942-), Nederlands voetballer
 Ileen Domela Nieuwenhuis, Nederlands golfster
 Joan Nieuwenhuis (1856-1939), Nederlands journalist
 Joris Nieuwenhuis (1966-), Nederlands wielrenner
 Peter Nieuwenhuis (1951-), Nederlands wielrenner
 Pim Nieuwenhuis (1976-), Nederlands zeiler
 Robert Nieuwenhuis (1971-), Nederlands voetballer
 Stefan Nieuwenhuis (1972-), Nederlands schrijver
 Theo Nieuwenhuis  (1866-1951), Nederlands tekenaar
 Willebrord Nieuwenhuis (1938-2006), Nederlands journalist